Satoshi Maruo (n. 1991) – marciatore giapponese
 Suehiro Maruo (n. 1956) – artista e illustratore giapponese

Pagine correlate 
Maruotti